Wacker-Verfahren steht für:
 Wacker-Hoechst-Verfahren zur Herstellung von Acetaldehyd aus Ethen und Wasser
 Erstes Wacker-Verfahren zur Herstellung von Acetaldehyd aus Ethin und Wasser
 Wacker-Verfahren zur Herstellung von Essigsäureanhydrid aus Keten und Essigsäure
 Wacker-PA-Verfahren zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid durch Oxidation von o-Xylol oder Naphthalin